Amerikai Egyesült Államok
 Mill City (Kalifornia)
 Mill City (Nevada)
 Mill City (Oregon)